Cize, Ain
 Cize, Jura